granica funkcji
 granica jednostronna
 granica niewłaściwa
 granica ciągu
 granice dolna i górna
 granica ciągu uogólnionego
 granica w teorii kategorii
 granica w przestrzeni topologicznej
 granica Banacha